Amphiporus abyssorum är en djurart som tillhör fylumet slemmaskar, och. Amphiporus abyssorum ingår i släktet Amphiporus och familjen Amphiporidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slemmaskar
abyssorum